Der Accra Lions Football Club (kurz Accra Lions oder ALFC) ist ein 2015 gegründeter Fußballverein aus Accra, Ghana. Der Verein spielt in der Ghana Premier League, der höchsten Spielklasse in Ghana. Der Verein trägt seine Heimspiele im Accra Sports Stadium aus.

Geschichte 
Der Accra Lions Football Club wurde am 12. Dezember 2015 gegründet.

Nach zwei Jahren in der Greater Accra Division Two konnten sich die Accra Lions für die Middle League qualifizieren, der Aufstiegsrunde in die Division One. In der Middle League konnte man alle drei Spiele gewinnen, gegen Emmanuel FC (4:1), R-Stake (3:0) und Photizo Future Professionals (2:0) und damit den Aufstieg in die Division One feiern.

Am 28. Januar 2018 wurde bekannt gegeben, dass die Accra Lions in Zukunft ihre Heimspiele im Accra Sports Stadium austragen werden.

Am 18. Juli 2021 konnten sich die Accra Lions durch die Meisterschaft in der Division One für die höchste Spielklasse des Landes qualifizieren: Die Ghana Premier League. In der Saison 2020/2021 haben sie mit 57 geschossenen Toren in 28 Spieltagen die meisten Tore erzielt und stellten außerdem den Torschützenkönig der Liga: Rauf Salifu mit 21 Treffern.

Erfolge 
 Greater Accra Division Two: 2017 

 Ghana Division One: 2021

Aktueller Kader 
Stand: 1. März 2023

Ehemalige Spieler 
  Osman Bukari
  Jessie Guera Djou
  Nasiru Moro
  Olivier Boissy
  Rahim Ibrahim
  Joseph Amoah
  Jordan Ayimbila
  Evans Etti
  Rauf Salifu
  Alex Agyarkwa
  Hagan Frimpong
  Jacob Mensah

Weblinks 
 
 
 
 accralions.com – Offizielle Homepage (englisch)
 Vereinsprofil auf transfermarkt.de
 Vereinsprofil auf ghanafa.org (englisch)

Einzelnachweise 

Ghanaischer Fußballverein
Organisation (Accra)
Gegründet 2015
Sport (Accra)